Rainer es un nombre alemán que puede hacer referencia a:
 Rainer (nombre propio)

Personas  

 Rainer Maria Rilke, poeta nacido en Praga.
 Rainer Schüttler, tenista alemán.
 Rainer Werner Fassbinder, director de cine alemán.
 Rainer Stahel, militar y nacionalsocialista alemán.
 Friedrich Rainer, militar y político austriaco.
 Rainer Steven Amador ramirez, Abogado hondureño.

Otros  
 Isla Rainer, una isla en la Tierra de Franz Josef, Rusia.
16802 Rainer, un asteroide.
Rainer Foundation, una organización caritativa británica.

Nombres masculinos